Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Gerry Weber Open 2016 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler im Einzel sowie eine Paarung im Doppel, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler im Einzel und vier Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die vom 11. bis 12. Juni stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 124 kB)
 Turnierplan Qualifikation Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 126 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Halle (Westf.)